Forstmühle ist der Ortsname von

 Forstmühle (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Forstmühle (Gesees), Ortsteil der Gemeinde Gesees, Landkreis Bayreuth, Bayern

Forstmühle steht außerdem für
 Forstmühle (Kitzingen), ehemalige Wassermühle in Kitzingen, Landkreis Kitzingen, Bayern